Robert Reed (1932-1992) – amerykański aktor
 Robert Reed (ur. 1956) –  amerykański pisarz science fiction
 Robert Reed (ur. 1959) – amerykański biskup rzymskokatolicki